Stati Uniti d'America
 Sandy Creek – città della Contea di Brunswick, Carolina del Nord
 Sandy Creek – città della Contea di Oswego, New York
 Sandy Creek – township della Contea di Mercer, Pennsylvania